Шестьдесят девятый драфт Национальной футбольной лиги прошёл с 24 по 25 апреля 2004 года в Нью-Йорке в . 

Под общим первым номером клуб «Сан-Диего Чарджерс» выбрал квотербека Илая Мэннинга из Миссисипского университета. Он заранее объявил о том, что не хочет играть в составе «Чарджерс», и во время драфта клуб обменял игрока в «Нью-Йорк Джайентс», получив выбранного под четвёртым номером Филипа Риверса.

Всего в семи раундах драфта командами было выбрано 255 игроков. Последним задрафтованным игроком, обладателем титула «Мистер Ненужный», стал лайнбекер Андре Соммерселл, выбранный «Оклендом».

Организация драфта 
Драфт НФЛ 2004 года прошёл в «Театре в Мэдисон-сквер-гарден» 24 и 25 апреля. Три раунда были проведены в первый, ещё четыре — во второй. На выбор в первом раунде командам отводилось по 15 минут, во втором — по 10 минут, с третьего по седьмой раунды — по 5 минут. Всего между клубами лиги было распределено 255 выборов, в том числе 32 компенсационных, получаемых за уход игроков в статусе неограниченных свободных агентов. Право первого выбора получила худшая команда по итогам предыдущего сезона «Сан-Диего Чарджерс», завершившая регулярный чемпионат с четырьмя победами и двенадцатью поражениями.

Телевизионную трансляцию мероприятия вели каналы ESPN и ESPN2. Приглашения на церемонию получили семь игроков: квотербеки Илай Мэннинг, Филип Риверс и Бен Ротлисбергер, линейный нападения Роберт Гэллери, корнербек Деанджело Холл, принимающий Рой Уильямс и тайт-энд Келлен Уинслоу.

Список выбранных игроков 
Под общим первым номером «Сан-Диего Чарджерс» задрафтовали квотербека Илая Мэннинга. До начала драфта он объявил, что не хочет играть в «Чарджерс» и готов пропустить сезон, если клуб выберет его. До начала драфта генеральный менеджер команды Эй Джей Смит договорился о будущем обмене со своим коллегой из «Нью-Йорк Джайентс» Эрни Аккорси. В результате Мэннинг был обменян на выбранного четвёртым квотербека Филипа Риверса, «Чарджерс» также получили выбор драфта 2004 года и два выбора драфта 2005 года.

Знаком «*» отмечены компенсационные выборы, в графе «Примечания» приведены данные об обменах выборами на драфте в случае их осуществления

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Драфт НФЛ 2004 на pro-football-reference.com

НФЛ в сезоне 2004